Валиахметов — фамилия.

Известные носители:
 Валиахметов, Игорь Нариманович (род. 1950) — генеральный директор ОАО «Ижевский радиозавод».
 Валиахметов, Рифад Миниахметович (1938—2014) — советский и российский ученый.
 Валиахметов, Хусаин Хасанович (1950—2000) — татарский и советский прозаик, поэт.
 Валиахметов, Эдуард Владимирович (род. 1997) — российский футболист.